Grom pobedy, razdavajsja! (Russisch: Гром победы, раздавайся!, "Donderslag der overwinning, laat u horen!") was het officieuze Russische volkslied van 1791 tot 1816, toen het Gebed van de Russen, het eerste officiële volkslied, werd ingevoerd. De tekst van Grom pobedy, razdavajsja! werd geschreven door Gavrila Derzjavin, de toonmeester was Osip Kozlovski.

De tekst luidt als volgt:

 Гром победы, раздавайся!
 Веселися, храбрый Росс!
 Звучной славой украшайся.
 Магомета ты потрёс!

 Славься сим, Екатерина!
 Славься, нежная к нам мать!

 Воды быстрые Дуная
 Уж в руках теперь у нас;
 Храбрость Россов почитая,
 Тавр под нами и Кавказ.

 Уж не могут орды Крыма
 Ныне рушить наш покой;
 Гордость низится Селима,
 И бледнеет он с луной.

 Стон Синила раздаётся,
 Днесь в подсолнечной везде,
 Зависть и вражда мятется
 И терзается в себе.

 Мы ликуем славы звуки,
 Чтоб враги могли узреть,
 Что свои готовы руки
 В край вселенной мы простреть.

 Зри, премудрая царица!
 Зри, великая жена!
 Что Твой взгляд, Твоя десница
 Наш закон, душа одна.

 Зри на блещущи соборы,
 Зри на сей прекрасный строй;
 Всех сердца Тобой и взоры
 Оживляются одной.

Russisch volkslied